

Боровці — село, Берестейська область, Барановицький район, Новомиська сільська рада.
 Боровці — село, Берестейська область, Лунинецький район, Дятловицька сільська рада.
 Боровці — село, Вітебська область, Бешенковицький район, Верхнекривинська сільська рада.
 Боровці — село, Вітебська область, Городоцький район, Пальминська сільська рада.
 Боровці — село, Вітебська область, Городоцький район, Першомайська сільська рада.
 Боровці — село, Вітебська область, Оршанський район, Устенська сільська рада.
 Боровці — село, Вітебська область, Полоцький район, Азинська сільська рада.
 Боровці — село, Вітебська область, Ушацький район, Жарська сільська рада.
 Боровці — село, Вітебська область, Чашницький район, Антополівська сільська рада.
 Боровці — село, Мінська область, Мінський район, Папернянська сільська рада.

Боровці — село в Монтанській області, входить до складу общини Берковиця.

Боровці — поселення в общині Марковці, Подравський регіон

Боровці — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Кула Норинська.